Mader steht für:

 Mader (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 deutscher Name von Modrava, Gemeinde im mittleren Böhmerwald, Tschechien
 Bootswerft Mader, deutscher Segelboothersteller
 Heini Mader Racing Components, Schweizer Hersteller und Tuner von Rennmotoren

Siehe auch:
 Mäder (Begriffsklärung)
 Maeder
 Marder (Begriffsklärung)